La bataille d'Aden peut faire référence à :
 la bataille de l'aéroport d'Aden, en mars 2015 ;
 la bataille d'Aden, de mars à juillet 2015 ;
 la bataille d'Aden, en janvier 2018.
 la bataille d'Aden, du 7 au  ;
 la bataille d'Aden, du 28 au .